Orgnano, località del comune italiano di Spinea nella città metropolitana di Venezia
 Orgnano, frazione del comune italiano di Basiliano in provincia di Udine